Auteuil (Oise)
 Auteuil (Yvelines)
 Auteuil (Parijs), in het verleden een zelfstandige plaats maar tegenwoordig deel van Parijs

Zie ook 
 Autheuil (doorverwijspagina), kan verwijzen naar verschillende Franse gemeenten